Lego User Group LUG (ang. Lego User Group), czyli Grupa Użytkowników Lego
 Linux User Group

Zobacz też:
 Lug